Tschimpke ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Tschimpke (1898–1970), SS-Oberführer und Inspekteur der Abteilung Presse und Propaganda bei der Legione SS Italiana
 Olaf Tschimpke (* 1955), deutscher Geograf und Präsident des Naturschutzbundes Deutschland (NABU)

Siehe auch:
 Schimpke
 Schimke